Donna Lee est un nom féminin à consonance américaine.

 Donna Lee est un morceau standard de jazz composé par Miles Davies en 1947 ;
 Donna Lee est un album du saxophoniste Anthony Braxton de 1972, comportant une reprise du morceau de Miles Davies ; 
 Donna Lee (1930-2011), de son vrai nom Donna Lee O'Leary, est une actrice américaine ;
 Donna Lee (1960-) est une joueuse américaine de hockey sur gazon ;
 Donna Lee Wennerstrom (1960-) est une nageuse américaine ;
 Donna Lee Shirley (1941-) est une ingénieur américaine ;
 Donna Lee Bowen est une professeur en sciences politiques américaine.